Berecz Kálmán (1881–1942) plébános
Berecz Kálmán (1907–1983) politológus